Nina Bratčikova era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Donna Vekić per ritiro.

Il singolare femminile  del torneo di tennis Governor's Cup Lagos 2 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tamaryn Hendler che ha battuto in finale Donna Vekić 6–4, 7–5.

Teste di serie

  Nina Bratčikova (secondo turno, ritiro)
  Anna Floris (primo turno)
  Tamaryn Hendler (campionessa)
  Conny Perrin (quarti di finale)

 Tadeja Majerič (quarti di finale)
 Melanie Klaffner (quarti di finale)
 Aleksandrina Najdenova (secondo turno)
 Elina Svitolina (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Governor's Cup Lagos 2011